Wacław Malinowski (1866–1932) – senator RP, działacz niepodległościowy
 Wacław Malinowski (ur. 1896) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Wacław Malinowski (1908–1944) – działacz komunistyczny
 Wacław Malinowski (1904-1941) – kapitan pilot Wojska Polskiego